Пульхерия ():

 Пульхерия (19 января 399 — 453) — регент Византийской империи с титулом августы при своём младшем брате императоре Феодосии II (414 — 421 года)
 Пульхерия (379 — 385) — дочь римского императора Феодосия I Великого и его жены Элии Флациллы